La parola Vigenère indica:

 Blaise de Vigenère, un crittologo del XVI secolo
 il cifrario di Vigenère, un cifrario polialfabetico la cui invenzione è erroneamente attribuita a Vigenère